La saison 2013-2014 de Premier-Liga est la vingt-troisième édition de la première division ukrainienne. Les seize équipes participantes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le tenant du titre, le Chakhtar Donetsk, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur Dnipro Dnipropetrovsk et huit sur Metalist Kharkiv. Il s'agit du neuvième titre de champion d'Ukraine de l'histoire du club.

Plusieurs événements vont venir perturber la saison. Tout d'abord, à l'issue de la , le club d'Arsenal Kiev se déclare en faillite et abandonne le championnat. Ensuite, l'annexion de la Crimée par la Russie va entraîner des bouleversements dans le système de promotion-relégation puisque les deux clubs localisés dans cette région rejoignent les championnats russes à partir de la saison 2014-2015. En conséquence, la première division ukrainienne passe de 16 à 14 clubs et seul le champion de deuxième division est promu.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le Metalurg Donetsk n'est pas autorisé par l'UEFA à participer à la Ligue Europa et doit donc laisser la place à son suivant au classement, Zarya Louhansk.

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat d'Ukraine de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

2013-2014
Ukraine M1
Football
Football